Wenshan bezeichnet:

 den Autonomen Bezirk Wenshan der Zhuang und Miao (文山壮族苗族自治州) in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Wenshan
 die kreisfreie Stadt Wenshan (文山市) im gleichnamigen Autonomen Bezirk, siehe Wenshan (Stadt)
 den Stadtteil Wenshan (文山區) der Stadt Taipeh in der Republik China auf Taiwan, siehe Wenshan (Taipeh)
 das Straßenviertel Wenshan (文山街道) im Stadtbezirk Jizhou in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Wenshan (Jizhou)